Tischler bezeichnet

 Tischler, einen Beruf

Tischler ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Tischler (* 1959), deutscher Politiker (SPD)
 Brandon Tischler (* 2000), deutscher Basketballspieler
 Emil Tischler (* 1998), tschechisch-österreichischer Fußballspieler
 Erwin Tischler (* 1951), deutscher Radrennfahrer

 Fritz Tischler (1910–1967), deutscher Prähistoriker

 Hans Tischler (1915–2010), US-amerikanischer Musikwissenschaftler und Komponist österreichischer Herkunft
 Heike Tischler (* 1964), deutsche Leichtathletin
 Heinrich Tischler (1892–1938), deutscher Maler, Architekt und Grafiker
 Johann Tischler (1946–2019), österreichischer Sprachwissenschaftler
 Joško Tischler (1902–1979), österreichischer Politiker und Funktionär im Rat der Kärntner Slowenen
 Julia Tischler (* 1982), deutsche Historikerin und Professorin
 Ludwig Tischler (1840–1906), österreichischer Architekt
 Manina Tischler (1918–2010), österreichische Künstlerin
 Margarete Tischler (1927–2005), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Matthias Tischler (* 1968), deutscher Historiker im Bereich der Mittelalterlichen Geschichte
 Meik Tischler (* 1967), deutscher Fußballspieler
 Nicholas Tischler (* 2000), deutscher Basketballspieler
 Otto Tischler (1843–1891), deutscher Prähistoriker und Archäologe
 Patrick Tischler (* 1987), österreichischer Fußballtorwart
 Robert Tischler (1885–1959), deutscher Landschaftsarchitekt
 Stanford Tischler (1921–2014), US-amerikanischer Filmeditor
 Viktor Tischler (1890–1951), österreichischer Maler
 Wolfgang Tischler (1912–2007), deutscher Zoologe und Ökologe

Siehe auch:
 Tishler, Tišler